

Titre de noblesse 
 Empereur est le titre de certains dirigeants. Le titre d'Empereur est une déformation du imperator que portaient les généraux romains victorieux acclamés par leurs troupes.

Personnalité 
 César Empereur (1848-1929), homme politique français ;
 Jean-Yves Empereur (1952-), archéologue et égyptologue français, ancien membre de l'École française d'Athènes, directeur du Centre d'études alexandrines et  docteur honoris causa de l'Université de Neuchâtel en Suisse.

Animaux 
 Empereur est le nom commercial d'un poisson des grands fonds : Hoplostethus atlanticus ;
 Le manchot empereur (Aptenodytes forsteri) est le plus grand des manchots ;
 Empereur est un nom vernaculaire du tabac d'Espagne, un papillon de jour vivant dans les jardins.

Arts

Musique 
 La Marche de l'empereur (valse), de Johann Strauss fils,
 Concerto pour piano n° 5 de Beethoven, dit « L’Empereur ».

Opéra 
 L'Empereur d'Atlantis, opéra de Viktor Ullmann.

Cinéma 
 La Marche de l'empereur (documentaire),
 Le Rossignol et l'Empereur de Chine,
 L'Empereur Palpatine dans Star Wars.

Géographie 
La chaîne montagneuse sous-marine de l'Empereur ou Chaîne sous-marine Hawaii-Empereur.

Pain 
 L'empereur est un pain parisien.

Esotérisme 
 L'Empereur (tarot) est le quatrième arcane du tarot marseillais.

Voir aussi 
 La page d'homonymie .

Paronymie 
 La page d'homonymie du paronyme .